И́нах ():
 Инах (мифология) — в древнегреческой мифологии сын Океана и Фетиды, муж нимфы Мелии, отец Ио (по одной из версий), Форонея, Эгиалея; основатель и первый царь Аргоса, восстановивший и заново заселивший Арголиду после Всемирного потопа. Эпоним главной реки Арголиды.
 Инах — в древнегреческой мифологии сын Триопа и Ореасиды, брат Ксанфа, муж океаниды Аргии и отец Ио.
  — река в Эпире и Акарнании, приток Ахелооса.

См. также 
 Инахос

Примечания